La parella formada pel croat Mate Pavić i el brasiler Bruno Soares eren els defensors del títol però van decidir participar-hi amb companys diferents.

La parella formada per l'estatunidenc Rajeev Ram i el britànic Joe Salisbury van guanyar el seu primer títol US Open junts, i el segon Grand Slam de tres finals disputades. També fou el segon títol de la temporada, ambdós aconseguits a la gira d'estiu a Amèrica del Nord.

Caps de sèrie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (1a ronda)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarts de final)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarts de final)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campions)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1a ronda)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (quarts de final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (final)
  John Peers /  Filip Polášek (semifinals)

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1a ronda)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2a ronda)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1a ronda)
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (3a ronda)
  Simone Bolelli /  Máximo González (2a ronda)
  Andrey Golubev /  Andreas Mies (3a ronda)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins 

2021
US Open